Антонина Николаевна Ряховская (род. 1955) — учёный, доктор экономических наук, профессор.

Автор более 100 научных работ, в том числе монографий, учебников, учебных пособий, многие из которых имеют грифы Министерства образования РФ.

Биография 
Родилась 13 января 1955 года.

Окончила техникум коммунального хозяйства Мосгорисполкома, Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт (ныне Московская государственная академия коммунального хозяйства и строительства), аспирантуру Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Кандидатскую диссертацию защитила в 1991 году, докторскую — в 2002 году, тема: «Антикризисное управление ЖКХ муниципальных образований».

В 1970—1991 годах работала в системе жилищно-коммунального хозяйства России, в том числе начальником планово-экономического отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

С 1991 года занимается научно-педагогической деятельностью: доцент Московского института коммунального хозяйства и строительства, заведующая кафедрой «Антикризисное управление» Института повышения квалификации государственных служащих Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2005 года по настоящее время преподает в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации на кафедре «Стратегический и антикризисный менеджмент».

Инициатор создания и организатор Института экономики и антикризисного управления.

Член редколлегии специализированных журналов: «Антикризисное управление», «Эффективное антикризисное управление», «Реформа ЖКХ» и др.

В 2010 году получила почётное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2013 года № 2211-р, ей объявлена Благодарность Правительства Российской Федерации.

Библиография 
 Антикризисное управление в муниципальном образовании : Учеб.-метод. пособие / [К.э.н., доц. А. Н. Ряховская, к.филос.н., доц. Е.Ю. Алексеева, С. Е. Андреев и др.] ; Рос. науч. центр мест. самоуправления и др. — М. : Муницип. власть, 2000. — 309 с. ; — 3000 экз. — ISBN 5-93158-012-3.
 Ценообразование и тарифная политика как инструмент антикризисного управления муниципальным хозяйством / А. Н. Ряховская ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации, Ин-т повышения квалификации гос. служащих. — М. : ИПКгосслужбы, 2001. — 267 с. : блиогр.: с. 194—197 и в подстроч. примеч. — 1000 экз. — ISBN 5-8081-0084-4.
 Рыночные методы управления жилищно-коммунальным хозяйством (вопросы антикризисного управления) : учеб. пособие / А. Н. Ряховская, Ф. Г. Таги-Заде ; Рос. науч. центр гос. и муницип. упр. — М. : Рос. науч. центр. гос. и муницип. упр., 2004. — 298 с. : — 1000 экз. — ISBN 5-901970-19-5 (в обл.).
 Финансирование жилищно-коммунального комплекса: современные тенденции и перспективы : монография / [Елена Вячеславовна Арсенова, Анелия Юрьевна Жданькова, Наталья Михайловна Иванова и др. ; под ред.: А. Н. Ряховской] ; Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации» (Финакадемия), Каф. экономики и антикризис. упр. — Москва : Финакадемия, 2008. — 192 с. : — 500 экз. — ISBN 978-5-7942-0582-4.
 Теория антикризисного управления предприятием : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Налоги и налогообложение» / С. Е. Кован, Л. П. Мокрова, А. Н. Ряховская; под ред. М. А. Федотовой, А. Н. Ряховской ; Фин. акад. при Правительстве Рос. Федерации. — Москва : КноРус, 2009. — 156, [1] с. : (Учебное пособие). акад. при Правительстве Рос. Федерации. — 3000 экз. — ISBN 978-5-390-00111-0.

Примечания

Ссылки 
 Ряховская Антонина Николаевна

Выпускники Московской академии коммунального хозяйства и строительства
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации